Doliché (en grec : Δολίχη) peut désigner :
 Doliché dans le nome Larissa en Thessalie ;
 Doliché, actuel Dülük, village à  au nord de Gaziantep dans la région de l'Anatolie du sud-est en Turquie ;
 Doliché, appelée aussi Dolichiste (en grec : Δολιχίστη), île de Kekova (Kekova Adası), dans la province d'Antalya.